Rattenhuber ist der Familienname von:

 Ernst Rattenhuber (1887–1951), deutscher Politiker und Gründungsmitglied der CSU
 Johann Rattenhuber (1897–1957), SS-Gruppenführer